Amodei ist der Familienname folgender Personen:

 Cataldo Amodei (1650–1695), italienischer Barockmusiker 
 Fausto Amodei (* 1935), italienischer Sänger und Songschreiber
 Mark Amodei (* 1958), US-amerikanischer Politiker